О́льга Ви́кторовна Нелю́бова () — советская и российская легкоатлетка, специалистка по бегу на средние дистанции. Выступала за сборные России, СНГ и СССР по лёгкой атлетике в 1987—2001 годах, обладательница серебряной медали чемпионата Европы в помещении, победительница и призёрка первенств национального значения, участница ряда крупных международных стартов. Представляла Москву и Московскую область. Мастер спорта России международного класса (1992).

Биография 
Ольга Нелюбова родилась 12 июля 1964 года.

Занималась бегом с 1974 года, была подопечной тренера Я. И. Ельянова.

В 1986 году окончила Московский областной государственный институт физической культуры, где училась на факультете лёгкой атлетики по специальности тренера-преподавателя.

Впервые заявила о себе на всесоюзном уровне в сезоне 1987 года, когда в составе команды РСФСР выиграла золотую медаль в эстафете 4 × 800 метров на чемпионате СССР в Брянске.

На зимнем чемпионате СССР 1988 года в Волгограде взяла бронзу в беге на 1500 метров. Попав в основной состав советской национальной сборной, побывала на чемпионате Европы в помещении в Будапеште, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в беге на 800 метров — уступила здесь только представительнице Западной Германии Сабине Цвинер.

В 1989 году стала бронзовой призёркой в беге на 1500 метров на чемпионате СССР в Горьком.

В 1992 году принимала участие в зимнем чемпионате СНГ по лёгкой атлетике в Москве, где выиграла бронзовую медаль на дистанции 1000 метров.

После распада Советского Союза представляла российскую национальную сборную. Так, в 1997 году на чемпионате России в Туле взяла бронзу в дисциплинах 800 и 1500 метров, тогда как на чемпионате мира в Афинах в беге на 1500 метров финишировала в финале седьмой.

В 1998 году на чемпионате России в Москве одержала победу на дистанции 1500 метров и стала бронзовой призёркой на дистанции 800 метров. На последовавшем чемпионате Европы в Будапеште остановилась на предварительном квалификационном этапе.

На чемпионате России 1999 года в Туле была второй в беге на 1500 метров позади Людмилы Рогачёвой. На чемпионате мира в Севилье в той же дисциплине в финал не квалифицировалась.

В 2001 году представляла Россию на чемпионате мира в Эдмонтоне, в дисциплине 1500 метров благополучно преодолела квалификацию, но на стадии полуфиналов на старт не вышла.

Впоследствии неоднократно участвовала в различных ветеранских соревнованиях, работала тренером по лёгкой атлетике, ОФП и бегу.

Примечания 

Бегуны на средние дистанции СССР
Бегуны на средние дистанции России
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Выпускники Московской академии физической культуры
Тренеры России по лёгкой атлетике